Mukerjee se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Durgadas Mukerjee
 Susil Kumar Mukerjee